

Zene

Együttesek 
 Fire – svéd hardrock együttes (1979 - 1988)
 The Fire – chilei rock együttes

Albumok 
 Fire – Ohio Players albuma
 Fire – Electric Six albuma
 Fire – Izzy Stradlin albuma
 Fire – Wild Orchid albuma
 Fire – Nerina Pallot albuma

Dalok 
 Fire – 2NE1 dala
 Fire – Arthur Brown dala
 Fire – Ferry Corsten dala
 Fire – Jimi Hendrix dala
 Fire – a Kasabian dala
 Fire – Király Viktor dala
 Fire – a Krokus dala
 Fire – az Ohio Players dala
 Fire – a Scooter dala
 Fire – Bruce Springsteen dala
 Fire – a U2 dala
 Fire/Jericho – a The Prodigy dala
 Fire – a Reel Big Fish dala
 Fire – a The Pointer Sisters dala

Kiadók 
 Fire Records
 F-IRE Collective